Redknapp is een Engelse achternaam en kan verwijzen naar:

Harry Redknapp (1947), Engels voetbaltrainer en voormalig -speler
Jamie Redknapp (1973), Engels televisiepresentator en voormalig profvoetballer, zoon van Harry
Louise Redknapp (1974), Engels zangeres en presentatrice, vrouw van Jamie Redknapp

Engelse achternaam